Cytonaema är ett släkte av svampar. Cytonaema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytonaema